Langenhorn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Langenhorn, Hamburg – stadsdel i Hamburg, 
 Langenhorn, Nordfriesland – kommun, Nordfriesland], Schleswig-Holstein,